

Événements

Principales naissances 

 19 janvier : Lloyd Robertson, animateur de télévision.
 22 janvier : Bill Bixby, acteur, réalisateur et producteur américain († ).
 31 janvier : James Franciscus, acteur et producteur américain († ).
 31 mars : Richard Chamberlain, acteur américain.
 4 avril : Marc Gilbert, journaliste français († ).
 11 avril : Jean Lanzi, journaliste et présentateur de télévision français († ).
 16 novembre : Guy Stockwell, acteur américain († ). 
 28 décembre : Maggie Smith, actrice britannique.

Principaux décès